Wolfsgrund bezeichnet 

 einen Ortsteil der Gemeinde Dorfchemnitz, siehe Wolfsgrund (Dorfchemnitz)
 ein Naturschutzgebiet in Niedersachsen, siehe Wolfsgrund (Niedersachsen)
 ein Naturschutzgebiet im böhmischen Erzgebirge